L'expression comté d'Oxford peut désigner :
 au Royaume-Uni : le comté d'Oxford dont la capitale est la ville du même nom
 au Canada :
 le comté d'Oxford, situé dans la province de l'Ontario ;
 aux États-Unis :
 le comté d'Oxford, situé dans l'État du Maine.

Oxford